Дворец Тышкевичей-Потоцких () — дворец в стиле классицизма, расположенный на центральной варшавской улице Краковское предместье (дом № 32).

Построен для гетмана Речи Посполитой Людвика Скумин-Тышкевича. Строительство началось в 1785 году по первоначальному плану Станислава Завадского и было закончено 7 лет спустя Я. К. Камсетзером. В 1840 году дворец приобрела семья Потоцких.

В период между двумя мировыми войнами во дворце располагались кредитное учреждение (Bank Gospodarstwa Krajowego) и Польская Академия литературы.
Разрушенный в 1944 году, после войны дворец был восстановлен и сейчас принадлежит Варшавскому университету.

Относительно скромный западный фасад, выходящий на Краковское предместье, украшен лепниной, а центральный балкон поддерживается четырьмя атлантами, созданными скульптором Андре Жаном Лебреном в 1787 году.

Примечания

Ссылки 
  Pałac Tyszkiewiczów

Дворцы Варшавы
Здания и сооружения, заложенные в 1785 году
Здания и сооружения, построенные в 1792 году